Regierungshof steht für:

 Regierungshof (Flensburg), Regierungshof in Flensburg
 Regierungshof (China), Staatliches Organ in China
 den Regierungssitz verschiedener Regierungen